L'Hôtel Guimard peut désigner deux hôtels parisiens :

 L'Hôtel de mademoiselle Guimard, construit pour une danseuse vers 1770 dans le style néo-classique, rue de la Chaussée d'Antin.
 L'Hôtel de l'architecte Hector Guimard, construit par l'architecte vers 1910 dans le style Art nouveau, avenue Mozart